— японская компания с главным офисом в городе Токио (район Синдзюку), занимающаяся разработкой компьютерных игр, преимущественно в жанре JRPG. Основана программистом Коити Накамурой в 1984 году как дочерняя студия компании Enix. Наиболее известными работами являются проект Mystery Dungeon и первые пять частей серии Dragon Quest. Название происходит от персонажа по имени Тюн (Chun), главного героя самой первой эниксовской видеоигры Door Door. По данным 2010 года, в штате компании состоят сорок три человека.

Игры

Game Boy 
 Mysterious Dungeon: Shiren the Wanderer GB

Game Boy Advance 
 Kamaitachi no Yoru Advance
 Monster Battle Soccer
 Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team
 Shiren Monsters: Netsal
 Torneko's Great Adventure 2
 Torneko's Great Adventure 3

Game Boy Color 
 Mysterious Dungeon: Shiren the Wanderer GB2

GameCube 
 Homeland

Nintendo 64 
 Mysterious Dungeon: Shiren the Wanderer 2

Nintendo Entertainment System 
 Portopia Renzoku Satsujin Jiken
 Dragon Quest
 Dragon Quest II
 Dragon Quest III
 Dragon Quest IV

Nintendo DS 
 Fushigino Dungeon: Furai no Shiren DS 2: Sabaku no Majou
 Kyokugen Daisshutsu 9 Jikan 9 Jin 9 no Tobira
 Mystery Dungeon: Shiren the Wanderer
 Pokémon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team
 Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time
 Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Darkness
 Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky

Wii 
 Fushigi no Dungeon: Furai no Shiren 3: Karakuri Yashiki no Nemuri Hime
 Imabikisō 428: Fūsa Sareta Shibuya de PlayStation 
 Sound Novel Evolution 1 - Otogirisou Sosei-Hen Sound Novel Evolution 2 - Kamaitachi No Yoru -- Tokubetsu-Hen Sound Novel Evolution 3: Machi: Unmei no Kousaten Torneko's Great Adventure 2 (The Last Hope) PlayStation 2 
 3 Nen B Gumi Kinpachi Sensei: Densetsu no Kyoudan ni Tate! 3 Nen B Gumi Kinpachi Sensei: Densetsu no Kyoudan ni Tate! Perfect Edition Kamaitachi no Yoru 2: Kangokushima no Warabe Uta Kamaitachi no Yoru×3: Mikadukijima Jiken no Shinsou Torneko's Great Adventure 3 PlayStation 3 
 Imabikisō 428:_Fūsa_Sareta_Shibuya_de PlayStation Portable 
 Kamaitachi no Yoru 2: Kangokushima no Warabe Uta Kamaitachi no Yoru×3: Mikadukijima Jiken no Shinsou Machi: Unmei no Kousaten Sega Saturn 
 Sound Novel Machi Super NES 
 Dragon Quest I + II Dragon Quest V: Tenkū no Hanayome Otogirisō Kamaitachi no Yoru Fushigi no Dungeon 2: Furai no Shiren Torneko's Great Adventure''

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница на сайте IGN
 Sega × Chun Project

Компании, основанные в 1984 году
Производители компьютерных игр Японии